Eichelbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Eichelbaum (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Ernst Theodor Eichelbaum (1893–1991), deutscher Pädagoge und Politiker
 Heinz Eichelbaum (* 1940), deutscher Ringer
 Julius Eichelbaum (1850–1921), deutscher Reichsgerichtsrat
 Michel Eichelbaum (* 1941), deutscher Internist und klinischer Pharmakologe
 Samuel Eichelbaum (1894–1967), argentinischer Schriftsteller
 Thomas Eichelbaum (1931–2018), neuseeländischer Jurist